Кумжарган — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кумжарган — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Кумжарган — село в Уилском районе Актюбинской области.